Francja:
 Hecken – gmina

Niemcy:
 Hecken – dzielnica gminy Hellenthal, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Euskirchen
 Hecken – gmina w kraju związkowym  Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Josef Hecken – niemiecki polityk
 Sarah Hecken – niemiecka łyżwiarka

Zobacz też:
 Hecke